Сходничанка () (другое название — Сходница) — река в Дрогобычском районе Львовской области Украины. Левый приток реки Стрый (бассейн Днестра).

Длина реки 11 км, площадь бассейна 28,8 км². Типично горная река. Долина преимущественно узкая и глубокая. Пойма во многих местах односторонняя. Русло слабоизвилистое.

Берёт начало к востоку от посёлка городского типа Сходница, на западных склонах хребта Цуховый. Течёт сначала преимущественно на запад, в низовьях — на юго-запад. Впадает в Стрый в юго-западной части села Новый Крапивник.

Литература 
 
 

Притоки Стрыя
Реки Дрогобычского района